Toponímia:
 Evans (cràter), romanent d'un cràter d'impacte a la cara oculta de la Lluna
 Evans (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Evans (Geòrgia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Evans Mills, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Biografies:
 Alana Evans (Fort Campbell, Kentucky, 1976), actriu porno nord-americana
 Alice Catherine Evans (1881 –1975), microbiòloga que descobrí el mecanisme de contagi de la brucel·losi i va reduir la seva incidència
 Ambrose Evans-Pritchard (Oxford, 1957), redactor d'economia a The Daily Telegraph i corresponsal a Brussel·les entre 1999 i 2004
 Arthur Evans (Nash Mills, 1851 - Boar Hill, 1941), arqueòleg i escriptor britànic, descobridor del Palau de Cnossos
 Blair Evans (1991), nedadora d'estil lliure en distància mitjana australiana
 Bob Evans o Robert Evans, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Bobby Evans o Robert Evans (1927 - 2001), futbolista escocès de la dècada de 1950
 Cadel Evans (Katherine, Territori del Nord, 1977), ciclista australià, professional des del 2001 fins al 2015
 Ceri Evans (Christchurch, 1963), futbolista neozelandès internacional amb la selecció de futbol a la dècada de 1980
 Charles Evans, alpinista, cirurgià i educador anglès, líder de l'expedició britànica al Kangchenjunga de 1955 i líder adjunt de l'expedició britànica a l'Everest de 1953
 Chris Evans (Sudbury, Massachusetts, 1981), actor i director estatunidenc, conegut per participar en pel·lícules de superherois
 Corry Evans (Belfast, 1990), futbolista nord-irlandès que juga com a migcampista o mig centre
 Dave Evans (1953), músic d'origen gal·lès criat a Austràlia
 David Emlyn Evans (Castell Newydd Emlyn, 1843 – 1913), compositor i musicòleg gal·lès
 Debbie Evans (Lakewood, 1958), especialista de cinema i pilot de trial americana
 Diego Evans (Londres, 1762), rellotger anglès
 Edith Evans (Pimlico, Londres, 1888−Cranbrook, Kent, 1976), actriu britànica
 Edward Evan Evans-Pritchard (Crowborough, Sussex, 1902 - Oxford, 1973), antropòleg anglès deixeble de Seligman
 Elfyn Evans (Dolgellau, Gal·les, 1988), pilot de ral·lis britànic Campió del Món Júnior l'any 2012
 Ellis Humphrey Evans (Trawsfynydd (Merioneth) el 1887 i morí a la batalla de Passchendaele (Bèlgica)
 Ernest Evans (Spring Gully, Carolina del Sud, 1941), cantant estatunidenc
 George de Lacy Evans (Limerick, 1787 – Londres, 1870), general de l'exèrcit britànic
 Gil Evans (Toronto, Canadà, 1912 - Cuernavaca, Mèxic, 1988), compositor, director, arranjador i pianista de jazz
 Griffith C. Evans, matemàtic nord-americà
 Guy Evans (Birmingham, Anglaterra, 1947), bateria britànic membre del grup de rock progressiu Van der Graaf Generator
 Gwynne Evans (Missouri, 1880 – 1965), nedador i waterpolista estatunidenc que va competir a primers del segle xx
 Illtyd Buller Pole-Evans (Llan-faes, 1879 – Mutare, 1968), botànic i micòleg sud-africà
 Herschel Evans (Denton, Texas, 1909 - Nova York, 1939), saxofonista i clarinetista de jazz
 Hugh Evans (Melbourne, Victòria, 1983), humanitarista australià
 Janet Evans (Fullerton, Califòrnia, Estats Units, 1971), nedadora nord-americana, campiona olímpica en diverses ocasions
 Jill Evans (1959), eurodiputada de Gal·les de l'Aliança Lliure Europea 
 Jonny Evanso Jonathan Grant Evans (Belfast, Irlanda del Nord, 1988), futbolista nord-irlandès
 Kevin Evans (Jozini, KwaZulu-Natal, 1978), ciclista sud-africà que fou professional del 2008 al 2010
 Larry Evans (1932 - 2010), jugador i periodista d'escacs estatunidenc, que ostentà el títol de Gran Mestre des de 1957
 Lily Potter Evans, mare del personatge de ficció Harry Potter
 Lisa Evans (Perth, 1992), davantera de futbol internacional per Escòcia des del 2011
 Llewellyn Evans (Kaiapoi, Canterbury, Nova Zelanda, 1976 – 1951), jugador d'hoquei sobre
 Lucinda Evans (Ciutat del Cap, 1972), activista per als drets de les dones sud-africana
 Luke Evans, actor i cantant gal·lès 
 Luther Evans (Sayersville, Texas, 1902 - 1981), bibliotecari del Congrés dels Estats Units i Director General
 Madge Evans (Manhattan, 1909 – Oakland, Nova Jersey, 1981), actriu de teatre i cinema
 Mari Evans (Toledo, Ohio, 1919 – Indianapolis, Indiana, 2017), poeta, escriptora, dramaturga, assagista i activista afroamericana estatunidenca associada amb el Moviment de les Arts Negre
 Martin Evans (Stroud, Anglaterra, 1941) és un genetista i bioquímic anglès guardonat amb el Premi Nobel de Medicina l'any 2007
 Mary Ann Evans (Nuneaton, Warwickshire, 1819–Londres, 1880), novel·lista, periodista i traductora anglesa de l'època victoriana   
 Nancy Evans (mezzo-soprano), mezzosoprano anglesa  
 Nicole Evans (Nova Zelanda, 1974), neozelandesa que treballa com a ajudant de vendes per internet
 Raymond Evans (Northam, 1939 – Perth, 1974), jugador d'hoquei sobre herba australià
 Richard Evans (1954), ciclista britànic especialitzat en ciclisme en pista que va córrer durant els anys 1970 
 Shelley Olds-Evans (Groton, Massachusetts, 1980), ciclista nord-americana professional del 2011 al 2016 
 Sophie Evans (Szeged, Hongria, 1976), actriu de porno hongaresa que va estar arrelada durant molts anys a Catalunya
 Stuart Lewis-Evans (Luton, Anglaterra - East Grinstead, Anglaterra, 1958), pilot de Fórmula 1 
 Sydney Evans o Sid Evans (Aldermaston, West Berkshire, 1881 – Reading, 1927), boxejador anglès 
 Timothy Evans (militar), oficial de l'exèrcit britànic que serveix com a comandant de la Reial Acadèmia Militar
 Tyreke Evans (Chester, Pennsilvània, 1989), jugador bàsquet estatunidenc   
 Walker Evans (1903 - 1975), fotògraf i foto-periodista nord-americà, conegut per les seves imatges realistes d'escenes rurals i quotidianes durant la Gran depressió
 William Davies Evans (1790 – 1872), navegant i inventor gal·lès, tot i que és actualment més conegut per la seva faceta de jugador d'escacs
 Miscel·lània:
 Cadel Evans Great Ocean Road Race, competició ciclista australiana que es disputa pels voltants de Geelong (Victòria)
 Mount Evans Hill Climb, competició ciclista d'un dia que es disputa al Mont Evans a l'estat de Colorado, als Estats Units
 Gambit Evans, obertura d'escacs